Terreneuve
Personnalité terre-neuvienne